Безіменний — струмок в Україні у Білоцерківському районі Київської області. Правий доплив річки Росі (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина струмка приблизно 5,31 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 6,04  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,05 . Формується декількома струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок у села Біївці. Тече переважно на північний схід і на північно-східній околиці села Москаленки впадає у річку Рось, праву притоку річки Дніпра.

Цікаві факти 
 З лівого берега струмка пролягає газопровід Уренгой-Помари-Ужгород.

Примітки

Джерела

Посилання 

Малі річки України
Річки Київської області
Річки Білоцерківського  району
Річки України без назви